Salloum est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), économiste et entrepreneur koweïtien
 (né en 1943), catcheur syrien
 (1924-2019), auteur arabo-canadien

, scénariste et artiste américain

 (né en 1958), artiste multidisciplinaire canadien
 (1920-2004), archevêque catholique israélien

Prénom
 (1881-1952), intellectuel et publiciste libano-américain
, cycliste libanais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom